Хасбенд () — английская фамилия. Известные носители:

 Хазбанд, Джеймс (род. 1994) — английский футболист.
 Хазбенд Киммел (1882—1968) — американский адмирал.
 Хасбанд, Рик Даглас — военный лётчик США, астронавт НАСА.
 Хасбанд — крупный ударный кратер в юго-восточной части чаши кратера Аполлон на обратной стороне Луны.

См. также 
 Холм Хасбанда — один из Колумбийских холмов внутри кратера Гусева на Марсе, который расположен близ места посадки марсохода «Spirit» НАСА.
 Хасбендс